Miejscowości w USA:
 Martinsville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Martinsville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Martinsville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Martinsville – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Martinsville – miasto w stanie Wirginia
Gminy w USA:
 Martinsville (ang. Martinsville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark